Ferreiros ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden:

 Ferreiros (Pernambuco), Stadt im Bundesstaat Pernambuco, Brasilien

 Ferreiros (Amares), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Amares, Portugal
 Ferreiros (Braga), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Braga, Portugal
 Ferreiros (Moita), Ort in der Gemeinde Moita im Concelho de Anadia, Portugal
 Ferreiros (Póvoa de Lanhoso), Gemeinde im Concelho de Póvoa de Lanhoso, Portugal

 Ferreiros (Galicien), Ort am Camino Francés in Galicien, Spanien

Ferreiros ist der Familienname von:

 Amadeu González Ferreiros (1911–1995), spanisch-brasilianischer Ordensgeistlicher, Prälat von São Raimundo Nonato

Siehe auch
 Ferreiró
 Ferreiro
 Ferrero